Альбе́рто Пе́дро Спе́нсер Эрре́ра (; 6 декабря 1937, Анкон, Эквадор — 3 ноября 2006, Кливленд, США) — эквадорский и уругвайский футболист, нападающий. Величайший футболист Эквадора XX века. Лучшие годы карьеры провел в клубе «Пеньяроль». В его составе он забил 48 голов в Кубке Либертадорес, оставаясь до сих пор лучшим бомбардиром в истории этого турнира (с 54 голами). Спенсер завоевал 3 Кубка Либертадорес, 2 Межконтинентальных кубка, 7 раз становился чемпионом Уругвая. Практически все южноамериканские журналисты относят Спенсера к когорте величайших футболистов Южной Америки всех времён, наряду с Пеле, Гарринчей, Ди Стефано, Марадоной.

Биография 
Отец Альберто — выходец из Ямайки, этим обусловлена его английская фамилия, мать — эквадорка.

Спенсер начал свою карьеру в 1953 году в клубе «Эверест» из Гуаякиля. Спустя 2 года он уже пробился в основной состав команды. В 1959 году он получает приглашение в сборную Эквадора, в которой выступал до самого завершения карьеры, с перерывом в 1962—1964 годах, когда он выступал за сборную Уругвая. Спенсер стал автором первого мяча как эквадорского, так и уругвайского футболиста, забитого на стадионе «Уэмбли» в товарищеском матче Уругвая с Англией. Однако правила, регулирующие национальную принадлежность в футболе, ужесточились и Спенсер был вынужден вновь выступать за Эквадор. Поскольку уровень футбола в этой стране в 1960-х годы (в отличие от современной ситуации, когда сборная Эквадора вышла в 1/8 финала ЧМ-2006, что ещё застал сам Спенсер, а ЛДУ Кито выиграл Кубок Либертадорес в 2008 году) был одним из самых низких в Южной Америке, эквадорский самородок так и ни разу не сыграл на чемпионатах мира.

Всего за карьеру Спенсер забил 451 гол (без учёта товарищеских матчей, вместе с которыми число его голов превышает 500).

В 1975—1976 годах Спенсер тренировал эквадорский «Эмелек».

В 1982 году Альберто Спенсер был назначен консулом Эквадора в Уругвае, в котором остался жить.

Огромное негодование вызвало отсутствие Спенсера в списке ФИФА-100, опубликованном Пеле и ФИФА.

Умер Альберто Спенсер 3 ноября 2006 года в Кливленде, во время плановой поездки в США для обследования в кардио-клинике — от сердечного приступа. Похоронен в Монтевидео.

Стадиону в Гуаякиле «Модело» было дано имя Альберто Спенсера.

Награды

Командные 
 Чемпион Уругвая (7): 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968
 Обладатель Кубка Либертадорес (3): 1960, 1961, 1966
 Обладатель Межконтинентального кубка (2): 1961, 1966
 Обладатель Суперкубка межконтинентальных чемпионов: 1969 (южноамериканская часть)

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Уругвая (4): 1961, 1962, 1967, 1968
 Лучший бомбардир Кубка Либертадорес (2): 1960, 1962
 Лучший бомбардир в истории Кубка Либертадорес: 54 гола
 Лучший бомбардир «Пеньяроля» в Кубке Либертадорес: 48 голов

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте КОНМЕБОЛ
 Некролог на русскоязычном сайте о футболе Уругвая
 Видео
 

Футболисты Эквадора
Футболисты Уругвая
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки сборной Уругвая по футболу
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Пеньяроль»
Игроки ФК «Эверест»
Футбольные тренеры Эквадора
Тренеры ФК «Гуарани» Асунсьон
Тренеры ФК «Ливерпуль» Монтевидео
Тренеры ФК «Уракан Бусео»
Тренеры ФК «Эмелек»
Тренеры сборной Эквадора по футболу
Дипломаты Эквадора